|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2006 vond plaats van maandag 22 tot en met zaterdag 27 mei 2006 in de Franse stad Straatsburg. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anabel Medina Garrigues was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Peng Shuai.

De als eerste geplaatste Patty Schnyder verloor haar openingspartij, in de tweede ronde (na een bye voor de eerste ronde te hebben gekregen).

Het tweede reekshoofd, Nicole Vaidišová uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Chinese Peng Shuai in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Vaidišová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was haar zesde (en laatste) WTA-titel, de eerste van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Rosa María Andrés Rodríguez en Andreea Vanc had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Vanc bereikte de finale, maar kon haar titel niet prolongeren.

Het als eerste geplaatste duo Liezel Huber en Martina Navrátilová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Martina Müller en Andreea Vanc in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Navrátilová 174.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Straatsburg 2006
Straatsburg